Nausea steht für:
 in der Medizin für Übelkeit
 eine Musikband, siehe Nausea (Band)
 den Roman La nausée (Der Ekel) von Jean-Paul Sartre
 einen Grammy-prämierten Song des Musikers Beck, siehe Nausea (Lied)
 den Nausea Knob, eine Lavaformation auf der Ross-Insel, Antarktis

Nausea ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Nausea, eigentlich Friedrich Grau (1496–1552), katholischer Bischof in Wien

fa:تهوع